Mupparna kan syfta på:

 Mupparna (film, 1979) – amerikansk-brittisk film från 1979 i regi av James Frawley
 Mupparna (2011) – amerikansk film från 2011 i regi av James Bobin